Általános
 Mesék a kriptából, amerikai franchise
Képregény
 Mesék a kriptából vagy Kriptamesék, (Tales from the Crypt), amerikai EC Comics képregénysorozata (1950-es évek) 
Filmek, filmsorozatok
 Mesék a kriptából (Tales from the crypt), 1972-es brit horrorfilm, rendezte Freddie Francis, főszereplők Ralph Richardson, Joan Collins, Ian Hendry
 Mesék a kriptából II. vagy Mesék a kriptákból vagy Kriptamesék II. (The Vault of Horror), 1973-as brit horrorfilm, rendezte Roy Ward Baker, főszereplők Curd Jürgens, Terry-Thomas, Tom Baker
 Mesék a kriptából (Tales from the Crypt), amerikai–brit televíziós horrorsorozat, 1989–1996
 Mesék a kriptából: Démon lovag (röviden Démon lovag, Tales from the Crypt: Demon Knight) 1995-ös amerikai horrorfilm, rendezte Ernest Dickerson, főszereplők Billy Zane, William Sadler, Jada Pinkett Smith
 Mesék a kriptából: Vérbordély (Tales from the Crypt Presents: Bordello of Blood), 1996-os amerikai horrorfilm, rendezte Gilbert Adler, főszereplők Dennis Miller, Erika Eleniak, Chris Sarandon